Le nom Elsey peut faire référence à :
 Le , situé à Hagen, en Allemagne ;
 Elsey, une localité de Californie, aux États-Unis ;
 Elsey, une localité du Missouri, aux États-Unis ;
 Le parc national d'Elsey, situé dans le nord de l'Australie.

 Patronyme 
  (1994–), footballeur australien.